Persoon
John Calhoun, Amerikaans politicus voor de Amerikaanse Burgeroorlog

Plaatsen in de Verenigde Staten
Calhoun (Alabama)
Calhoun (Georgia)
Calhoun (Illinois)
Calhoun (Kentucky)
Calhoun (Missouri)
Calhoun (Tennessee)
Fort Calhoun